HNK Hajduk Split (normalt bare kendt som Hajduk Split) er en kroatisk fodboldklub fra havnebyen Split i den sydligste del af landet. Klubben spiller i landets bedste liga, Prva HNL, og har hjemmebane på stadionet Poljud Stadion. Klubben blev grundlagt den 13. februar 1911 og har siden da vundet 9 jugoslaviske og seks kroatiske mesterskaber, samt ni jugoslaviske og fire kroatiske pokaltitler.

Titler 

 Jugoslaviske Liga (9): 1927, 1929, 1950, 1952, 1955, 1971, 1974, 1975, 1979

 Kroatiske Liga (6): 1992, 1994, 1995, 2001, 2004, 2005

 Jugoslaviske Pokalturnering (9): 1967, 1972, 1973, 1974, 1976, 1977, 1984, 1987, 1991

 Kroatiske Pokalturnering (7): 1993, 1995, 2000, 2003, 2010, 2013, 2022

Historiske slutplaceringer

Spillere

Nuværende hold

Kendte spillere 
  Stipe Pletikosa
  Slaven Bilić
  Igor Štimac
  Alen Bokšić
  Robert Jarni
  Niko Kranjčar

Danske spillere 
  Nikola Saric

Referencer

Eksterne henvisninger 

Klubbens officielle hjemmeside

Fodboldklubber i Kroatien
Etableret i 1911
Split